Андре́й Юрке́вич (; ) — белорусский кёрлингист.

Играет в основном на позиции второго.

В 2015—2017 годах — участник национальных мужской и смешанной сборных Белоруссии по кёрлингу.

Занимается кёрлингом с 2014 года.

Достижения 
 : золото (), серебро ().
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Белоруссии
Чемпионы Белоруссии по кёрлингу